Pelvo o monte Pelvo è un toponimo che si riferisce a diverse montagne delle Alpi Cozie:
 Pelvo d'Elva  – tra Val Maira e Val Varaita (3.064 m)
 Pelvo di Ciabrera  – tra Queyras e Val Varaita di Bellino (3.152 m)
 Monte Pelvo (Pic de Caramantran)  – tra Queyras e Val Varaita di Chianale (3.021 m)
 Cima del Pelvo  – in Val di Susa (3.264 m)
 Monte Pelvo  – tra Val di Susa e Val Chisone (2.773 m)